Малаховский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Косихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Малахово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 704 человека, в том числе 349 мужчин и 355 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт  — село Малахово.

Примечания 

Муниципальные образования Косихинского района
Сельские поселения Алтайского края